Elisabeth (premetrostation), een premetrostation in de Belgische stad Antwerpen
Station Simonis#Metrostation, Elisabeth als metrostation van het metrocomplex Simonis in de Belgische hoofdstad Brussel